Francisco José de Waldburg-Zeil-Hohenems (Coira, 7 de marzo de 1927-Hohenems, 31 de agosto de 2022) fue un empresario y noble suizo, jefe de la casa de Waldburg-Zeil-Hohenems, rama colateral menor de la casa de Waldburg-Zeil.

Infancia y juventud 
Fue el cuarto hijo, único varón, de Jorge de Waldburg-Zeil-Hohenems IV conde de Waldburg-Zeil-Hohenems y de su primera esposa la archiduquesa Isabel Francisca de Austria-Toscana, nieta del emperador Francisco José I de Austria por quien le pusieron su nombre, tiene tres hermanas mayores: María Valeria (1913-2011), Clementina (1914-1941) e Isabel (1917-1979); y dos hermanos menores del segundo matrimonio de su padre con la archiduquesa Gertrudis de Austria-Toscana que a la vez era su tia: Sofía (1932) y José (1934).

Era miembro de una de las antiguas familias más poderosas del sur de Alemania, su abuelo, Maximiliano Clemente, fue el último conde reinante de Hohenems, cuya soberanía fue cedida a Austria en 1830.

En 1954 compró a sus primos el Palacio de Hohenems y el castillo de Glopper en Austria, y junto a su esposa, los restauró, este palacio fue su residencia privada y está abierto para eventos artísticos y culturales, conferencias, bodas y visitas guiadas, Su empresa se especializa en la construcción con madera de desecho y la restauración de edificios con valor histórico. En 2012 fue nombrado como ciudadano honorario de Kunín, República Checa.

Matrimonio y descendencia 
Se casó en Pommersfelden el 21 de junio de 1956 con la condesa Priscila de Schönborn-Wiesentheid (Munich, 5 de febrero de 1934 - Hohenems, 31 de mayo de 2019), hija del conde Clemente de Schönborn-Wiesentheid y de la condesa Dorotea de Pappenheim, el matrimonio tuvo siete hijos:

 María Rosario Clara Dorotea Walburga (Hohenems, 2 de abril de 1957); se casó por lo civil en Hohenems el 8 de enero de 1980 y por la iglesia el 12 de enero de 1980 con José Ángel Villalon Alonso (Leon, 29 de octubre de 1953), con descendencia.
 Carolina Josefa Graciela María Walburga (Hohenems, 15 de diciembre de 1958), soltera.
 Isabel María Sofía Aloysía Walburga (Hohenems, 28 de enero de 1960 - id. 30 de abril de 1966), murió en la infancia.
 Francisco Clemente María José Willibald, conde heredero de Waldburg-Zeil-Hohenems (Hohenems, 5 de marzo de 1962); se casó por lo civil en Langenstein, Baden, el 8 de marzo de 1991 y por la iglesia en Orsingen el 4 de mayo de 1991 con la condesa Estefanía von Blanckenstein (Constanza, 2 de enero de 1966), hija del conde Rodolfo von Blanckenstein y de la condesa Beatriz Douglas, tuvieron cuatro hijas, sin descendencia masculina la jefatura de la familia pasará a su hermano Esteban y sus hijos.
 Esteban Jorge Manfredo Ruperto Wunibald (Hohenems, 3 de agosto de 1963); se casó por lo civil en Viena el 26 de febrero de 1990 y por la iglesia el 26 de mayo de 1990 con la condesa Diana María de Lodron-Laterano y Castelromano (Viena, 1 de marzo de 1967), hija del conde Jorge zu Lodron-Laterano und Castellromano y de la baronesa María Alicia Felicitas von Steeb, tuvieron dos hijos varones.
 Jorge María Francisco José Wolfgang Willibald (Hohenems, 6 de noviembre de 1992)
 Maximiliano María Cristián Gaspar Wunibald (Hohenems, 15 de junio de 1996)
 Felipa Carlota Gertrudis Walburga Maximiliana (San Galo, 2 de diciembre de 1968); se casó por lo civil en Königseggwald el 23 de mayo de 1990 y por la iglesia en Hohenems el 14 de julio de 1990 con el conde Marcos zu Königsegg-Aulendorf (Múnich, 16 de mayo de 1963), segundo hijo varón de Juan, VI y actual conde de Königsegg-Aulendorf (1925) y de la baronesa Estefanía Waldbott von Bassenheim (1929), con descendencia.
 Maximiliano Gaspar Ignacio Wunibald (San Galo, 14 de noviembre de 1976) soltero.

Tras más de 60 años de matrimonio enviudó el 31 de mayo de 2019, se celebró un concurrido funeral por la condesa Priscila al que acudieron diversas personalidades, entre ellas el príncipe Juan Adán II de Liechtenstein.

Distinciones 

 Caballero de Honor y Devoción de la Orden de Malta. 

 2012: ciudadano honorario de Kunín.

Ancestros

Referencias 

Condes de Alemania
Nacidos en Coira
Fallecidos en Austria
Católicos de Suiza